Moosegg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Moosegg (Gemeinde Scheffau), Ortslage von Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Moosegg (Gemeinde Kirchbichl), Ort bei Kirchbichl im Inntal, Bezirk Kufstein, Tirol
 Moosegg (Lauperswil), Ortsteil der Gemeinde Lauperswil im Emmental, Kanton Bern
 Moosegg (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch: 
 Mooseck